Aparelho de Butt é um termo técnico relacionado a Telefônia.

Equipamento semelhante a um telefone utilizado pela equipe demanutenção das operadoras de telecomunicações.  Geralmente possui (jacares) para trocar as conexão das linhas telefônicas para realizar testes ou monitorar chamadas.  O equipamento é muito útil na identificação de problemas de a linha telefônica sem a intervenção da operadora.

Telefonia